Выборы мэра Челябинска — очередные выборы мэра Челябинска, согласно назначению депутатов Челябинской гордумы, принятому 2 декабря 2008 года, которые прошли 1 марта 2009 года. Победил действующий мэр Челябинска Михаил Юревич.

24 января 2009 года закончилась регистрация кандидатов. Было зарегистрировано 8 кандидатов. С 25 января 2009 года начиналась агитация в СМИ.


Кандидаты 

Любой гражданин мог быть зарегистрирован в качества кандидата на выборах, выполнив один из предложенных пунктов: выдвижение от партии, внесение залога в размере 750 тысяч рублей, сбор свыше 8 500 подписей жителей города. В ходе предвыборной кампании десять человек публично выразили желание стать кандидатом на выборах. До голосования было допущено семеро кандидатов, поскольку двое претендентов не смогли выполнить требования, а официально зарегистрированный кандидат Евгений Рогоза снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата. 

 Николай Андреевич Мяличкин — директор ООО «Коммунальный сервис — 2». Самовыдвиженец. Заплатил налог в 750 000 рублей.
 Ирина Александровна Плещёва — предприниматель. Самовыдвиженка. Единственная женщина-кандидат, собрала 9000 подписей.
 Евгений Владимирович Рогоза — председатель совета директоров строительного холдинга «Монолит-Инвест». Выдвинут партией «Справедливая Россия».
 Пётр Григорьевич Свечников — депутат Госдумы, декан факультета заочного обучения ЧГАУ. Выдвинут партией «КПРФ».
 Вячеслав Михайлович Тарасов — экс-мэр Челябинска (1991—2005). Заплатил налог в 750 000 рублей. Самовыдвиженец.
 Виктор Иванович Фрицлер — предприниматель, директор фирмы по ремонту квартир. Пошёл на выборы от партии «ЛДПР» вместо Олега Голикова.
 Владимир Васильевич Филичкин — журналист. Заплатил налог в 750 000 рублей. Самовыдвиженец.
 Михаил Валерьевич Юревич — глава Челябинска, депутат челябинской гордумы. Выдвинут партией «Единая Россия».

Рейтинги политиков

День голосования 
Днём голосования был 1 марта 2009 года. 438 избирательных участков были открыты с 8:00 до 20:00. В 9:00 проголосовал Вячеслав Тарасов вместе со своей женой. На выборы он оделся не совсем обычно: он приехал в классических брюках и кроссовках. Губернатор Челябинской области Пётр Сумин проголосовал со своей семьёй в районе 10 часов утра. Михаил Юревич проголосовал в районе двух часов дня. На 14:30 проголосовало 253 000 избирателей (29,8 %). Больше всего избирателей на это время проголосовало в Металлургическом районе (на разных участках от 31 до 40 %). Самым неактивным районом стал Калининский, там проголосовало на разных участках от 23 до 27 %. На 17:00 явка избирателей достигла 41 процента. Избирательные участки закрылись в 20:00. Явка составила 48,64 %.

Для многих избирателей этот день был как праздник. На участках продавали пирожки, булочки и пирожные. Одновременно отмечалась масленица. После выборов проводились хороводы.

Итоги выборов 
Окончательные итоги выборов были подведены 3 марта 2009 года, в ходе которых действующий глава города Михаил Юревич был избран на второй срок.

После выборов 
 Ирина Плещёва призналась, что никогда не получала столько «комплиментов».
 По решению избранного мэра инаугурации не было. Это позволило сэкономить деньги.
 Эти выборы стали последними в Челябинске. Весной 2010 года было принято решение отменить выборы. Вместо этого ввели должность сити-менеджера, а мэра выбирает дума.

Инциденты 
 В Челябинске было создано движение «За честные выборы». Цель этого движения была за честные и достойные выборы. До выборов случались нарушения. Некоторые кандидаты клеветали друг друга. Были случаи, когда на лобовые стёкла машин наклеивали листовки с кандидатами.
 На избирательном участке 1989, на досрочное голосование оказалось 96 человек. Однако выяснялось, что 20 человек нет в живых.
 В школе № 51 при попытке вынести чистый бюллетень, был задержан молодой человек. Он был доставлен в отделение милиции.
 На избирательном участке 2024 при попытке вынести бюллетень, молодой человек был задержан.
 Тревожные звонки из ЧТЗ принимал избирком. По словам работников завода, их принуждали голосовать за Михаила Юревича.

Примечания 

Челябинск
История Челябинска
Выборы мэров в Российской Федерации
Челябинск
2009 год в Челябинской области